Panossian ist der Familienname folgender Personen:

 Rémi Panossian (* 1983), französischer Jazzpianist
 Sabine Panossian (* 1982), österreichische Kamerafrau